Акаюкан () — муниципалитет в Мексике, штат Веракрус, расположен в регионе Ольмека. Административный центр — город Акаюкан.

История

Состав 
В 2010 году в состав муниципалитета входило 458 населённых пунктов. Крупнейшие из них:

Экономика

Примечания 

Муниципалитеты Веракруса